Okręty US Navy o nazwie USS  "Fearless":
 Pierwszy "Fearless" (AMc-80) był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor, który później został przeklasyfikowany na okręt-bazę nurków. Wszedł do służby w 1942, zatopiony jako okręt-cel w 1973.
 Drugi "Fearless" (MSO-442) był trałowcem typu Aggressive, który wszedł do służby w 1954. Sprzedany na złom w 1992.

Okrę USS "Fearless" (NCC-14598), okręt kosmiczny typu Excelsior, pojawił się w Star Trek: The Next Generation

Fearless